Quincy steht für:
 Quincy (Fernsehserie), TV-Krimiserie (USA)
 Titularbistum Quincy, Titularbistum in den USA
 Quincy (Weinbaugebiet), Weinanbaugebiet in Frankreich
 (4372) Quincy, ein nach John Quincy Adams benannter Asteroid
 USS Quincy, Schiffsname

Gemeinden und Orte in Frankreich:
 Quincy (Cher), Gemeinde im Département Cher
 Quincy-Basse, Gemeinde im Département Aisne
 Quincy-Landzécourt, Gemeinde im Département Meuse
 Quincy-le-Vicomte, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Quincy-sous-le-Mont, Gemeinde im Département Aisne
 Quincy-sous-Sénart, Gemeinde im Département Essonne
 Quincy-Voisins, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Quincy, Ortschaft in der Gemeinde Chilly im Département Haute-Savoie
 Quincy, Ortschaft in der Gemeinde Mieussy im Departement Haute-Savoie
 Quincy, Ortschaft in der Gemeinde Clarafond-Arcine im Département Haute-Savoie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Quincy (Florida), im Gadsden County
 Quincy (Illinois), im Adams County
 Quincy (Indiana), im Owen County
 Quincy (Iowa), im Adams County
 Quincy (Kalifornien), im Plumas County
 Quincy (Kansas), im Greenwood County
 Quincy (Kentucky), im Lewis County
 Quincy (Massachusetts), im Norfolk County
 Quincy (Michigan), im Branch County
 Quincy (Mississippi), im Monroe County
 Quincy (Missouri), im Hickory County
 Quincy (New Hampshire)
 Quincy (Ohio), im Logan County
 Quincy (Oregon), im Columbia County
 Quincy (Pennsylvania)
 Quincy (Tennessee)
 Quincy (Washington), im Grant County
 Quincy (Wisconsin), Town(ship) im Adams County
 Quincy Center (Massachusetts)
 Quincy Hollow (Pennsylvania)
 Quincy Junction (Illinois)
 Quincy Junction (Kalifornien)
 Quincy Mill (Michigan)
 Quincy Neck (Massachusetts)
 Quincy Point (Massachusetts)
 Quincy Township (Michigan)

Personen:
 Charles Sevin de Quincy (1660–1728), französischer Artilleriegeneral und Militärschriftsteller
 Edmund Quincy (1808–1877), US-amerikanische Abolutionist und Schriftsteller

 Paul Quincy (1944–2013), deutscher Autor
 Saer de Quincy, 1. Earl of Winchester († 1219), englischer Peer

Siehe auch:
 De Quincey
 De Quincy
 Quincey
 Quinzi
 Quinzhee, ein Schneeunterschlupf